Dit is de wereldranglijst van juni 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 juni 2013.

Mannen 06